Dongshahe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongshahe (socken i Kina, Shandong), 
 Dongshahe (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar